«Мой призрак» (, О Наый Квисинним, ) — южнокорейский телесериал 2015 года, в котором сыграли Чо Чжон Сок, Пак По Ён, Ким Сыль Ги, Им Чжу Хван и Син Хе Сон.

Транслировался на канале tvN с 3 июля по 22 августа 2015 года.

Сюжет
На Бон Сон (Пак По Ён) работает на кухне помощником повара. Из-за своей застенчивости и низкой самооценки, у неё нет друзей. Так как её бабушка шаман, она с детства может видить призраков. И однажды ею овладевает призрак (Ким Сыль Ги).

Кан Сон У (Чо Чжон Сок) — известный шеф-повар, в которого тайно влюблена На Бон Сон. Он красив и профессионал в своём деле. Несмотря на то, что он популярен среди женщин, он всё ещё влюблён в свою подругу по университету. После неожиданной перемены в На Бон Сон, он начинает её замечать.

В ролях
Чо Чжон Сок — Кан Сон У
Пак По Ён — На Бон Сон
Ким Сыль Ги — Син Сун Э
Им Чжу Хван — Чхве Сон Чжэ
Пак Чон А — Ли Со Хён
Син Хе Сон — Кан Ын Хи
Кан Ги Ён — Хо Мин Су
Чхве Мин Чхоль — Чо Дон Чхоль
Квак Си Ян — Со Чжун
О Ый Сик — Чхве Чжи Ун
Син Ын Гён — Чо Хе Ён
Ли Дэ Ён — Син Мён Хо
Ли Хак Чу — Син Гён Мо
Ли Чжон Ын — Шаман Со Бин Го
Ким Сон Бом — Хан Чжин Гу
Ким Гван Соп — Чо Ён Чхуль
Чхве Ун — Чу Чхан Гю / Юн Чхан Соп
Ли Чжу Силь — бабушка На Бон Сон

Саундтреки

Часть 1-я

Часть 2-я

Часть 3-я

Часть 4-я

Oh My Ghost OST

Рейтинги

Эта дорама транслировалась по платному кабельному телеканалу tvN, у которого маленькая аудитория по сравнению с общественными телеканалами (KBS, SBS, MBC).

Награды и номинации

Примечания

Ссылки
Официальный веб-сайт 

Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Мелодраматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея в жанре фэнтези
Телесериалы Республики Корея 2015 года
Программы телеканала tvN
Телесериалы на корейском языке